Alphonse Feyder – calciatore lussemburghese
 Jacques Feyder – regista, sceneggiatore e attore belga naturalizzato francese
 Otto Feyder – ginnasta e multiplista statunitense